Antonio Litta Visconti Arese – nobile e politico italiano
 Giulio Renato Litta Visconti Arese – ammiraglio italiano naturalizzato russo
 Lorenzo Litta Visconti Arese – cardinale italiano